El Torneig d'Eastbourne 2011, oficialment conegut com a AEGON International 2011, és una competició tennística jugada sobre gespa. Fou la tercera edició pel quadre masculí formant part de les sèries 250 de l'ATP, en categoria femenina fou la 36a edició dins els Premier Tournaments de la WTA. Aquesta edició es va celebrar entre l'11 i el 18 de juny de 2011 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

El tennista italià Andreas Seppi va guanyar el primer títol del seu palmarès. La final de dobles masculins estava programada pel divendres però es va suspendre durant dos dies a causa d'una forta pluja i es va disputar el diumenge 19. La parella masculina Jonathan Erlich i Andy Ram van guanyar el seu primer títol des de 2008.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011